Crisòtemis (filla de Carmànor)
 Crisòtemis (escultor)
 Crisòtemis (filla d'Agamèmnon)